Hoeve Rennenberg was een kasteelboerderij, die ook de namen Runneberg, Rennemig en Rennemich gedragen heeft. De landerijen strekten zich uit van Heerlen tot aan Sittard.

Tot in de 16e eeuw was aan de grond een grafelijke titel verbonden . Deze titel was via de moederlijke lijn overgaan op George van Lalaing, graaf van Rennenberg. Op de plaats waar eens het grafelijk kasteel heeft gestaan, heeft lange tijd Hoeve Rennenberg voortbestaan. Restanten hiervan zijn met hedendaagse bouw in het Heerlen van vandaag om- en overbouwd

Bouwwerk in Heerlen
Rennenberg, Hoeve
Kasteel in Limburg (Nederland)